Diese Liste umfasst die deutschen Wasserball-Meister von 1912 bis 1949 und die Meister der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlins von 1949 bis 1990. Die Meister der DDR während dieser Periode stehen in einer gesonderten Liste.

Männer

Jahre, in denen keine deutsche Meisterschaft ausgetragen wurde 
 1914 – 1918: Erster Weltkrieg (1914 Abbruch, 1915 bis 1918 keine Ausspielung)
 1935: intensive Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Berlin
 1944 – 1946: Zweiter Weltkrieg und Wiederaufbau
 1972: Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in München

Chronologie

Bisherige Deutsche Meister 
Es sind bisher 18 Vereine deutscher Wasserball-Meister geworden.

Frauen

Chronologie 
Die Ermittlung des Meisters erfolgte zunächst in Turnierform mit einer Sechser-Endrunde, seit der Saison 1998/99 durch eine eingleisige Bundesliga.

Bisherige Deutsche Meister 
Es sind bisher neun Vereine deutscher Wasserball-Meister der Frauen geworden.

Literatur 
Karl Siebert: Geschichte des deutschen Wasserballsports in Zahlen, Hamm/W. 1976

Siehe auch 
 Deutsche Wasserball-Liga
 Liste der DDR-Wasserballmeister
 Liste der deutschen Wasserballpokalsieger
 Liste der DDR-Wasserballpokalsieger

!
Deutschland, Meister
Wasserball